В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Южная Дакота.

Примечания 

Города Южной Дакоты
Южная Дакота
Города